Danmarksmesterskaberne i landevejscykling 2017 blev afholdt fra 22. – 25 juni 2017, i Grindsted, Sydjylland. Konkurrencerne for U23 blev afholdt 13. og 14. maj i Kerteminde på Fyn.

Medaljeoversigt

Resultater

Herrer

Enkeltstart, elite (39,5 km)

Linjeløb, elite (219 km)

Enkeltstart, U23 (32 km)

Linjeløb, U23 (187 km)

Damer

Enkeltstart, elite (28 km)

Linjeløb, elite (127,5 km)

Eksterne henvisninger 

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2017
2017